Junioproer (Frankrijk), een oproer in de Franse hoofdstad Parijs in 1848
 Junioproer (Zweden), een oproer in de Zweedse hoofdstad Stockholm in 1917